Суджук:
 Суджук — колбасное изделие
 Суджук — остров в Цемесской бухте Чёрного моря
 Суджук — армянское название чурчхелы

Примечания